La palabra inglesa cartoon puede referirse a:

 Un dibujo humorístico (en inglés: cartoon);
 Una tira de prensa (en inglés: cartoon, aunque mucho más a menudo cartoon strip, comic strip o simplemente strip);
 Un dibujo animado (en inglés de Estados Unidos: cartoon o animated cartoon), llamado también dibujitos, monitos animados (en Chile) o comiquitas (en Venezuela);
 Un toon (apócope de cartoon), un tipo particular de dibujo animado.

Cartoon también puede referirse a:

 Cartoon All-Stars to the Rescue (en castellano Estrellas de los dibujos animados al rescate), una película estadounidense de 1990;
 Cartoon Pizza, una productora de dibujos animados;
 Cartoon Network, un canal de televisión infantil y sus señales internacionales y productos derivados:
 Cartoon Network Studios
 Cartoon Network (España)
 Cartoon Network +1 (España)
 Cartoon Network (Latinoamérica)
 Cartoon Network (Japón)
 Cartoon Network (Australia)
 Cartoon Network Árabe
 Cartoon Network Invasión, un especial de la televisión de Estados Unidos;
 Cartoon Network Racing, un videojuego de carreras;
 Cartoon Network: Explosión de Puñetazos, un videojuego de lucha;
 Cartoon Cartoons, objetos de colección derivados de Cartoon Network;
 Cartoon Wars Parte I, el episodio 3 de la décima temporada de la serie de dibujos animados estadounidense South Park;
 Cartoon Wars Parte II, el episodio 4 de la décima temporada de la serie de dibujos animados estadounidense South Park;
 Cartoon Grand Prize, título en inglés del premio japonés Manga Taishō, galardón otorgado a artistas de la historieta manga;
 Cartoon KAT-TUN, un programa de la televisión japonesa;
 «Cartoon Heroes», un sencillo de la banda noruego-danesa Aqua;
 Cartoon Heroes: The best of Aqua, el tercer álbum de Aqua.